Das Vero Beach International Tennis Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Vero Beach. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 6. bis 12. Januar 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Vero Beach